Леони́д Миха́йлович Комого́ров (28 июля 1927 — 29 апреля 2020) — советский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.

Биография 
Окончил Московский государственный экономический университет (1954) и Высшую дипломатическую школу МИД СССР (1967). На дипломатической работе с 1967 года. Владел французским языком.
 В 1954—1964 годах — сотрудник Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, различных структур при Госплане СССР и ВСНХ СССР.
 В 1967—1968 годах — второй секретарь Первого африканского отдела МИД СССР.
 В 1968—1972 годах — второй секретарь, первый секретарь Посольства СССР в Марокко.
 В 1973—1976 годах — первый секретарь Управления кадров МИД СССР.
 В 1976—1979 годах — советник Посольства СССР в Камеруне.
 В 1979—1981 годах — советник, эксперт Второго африканского отдела МИД СССР.
 В 1981—1984 годах — заведующий отделом Управления кадров МИД СССР.
 В 1984—1986 годах — генеральный консул СССР в Оране (Алжир).
 С 16 октября 1986 по 24 сентября 1990 года — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Мавритании.

Награды и почётные звания 
 Орден «Знак Почёта».
 Медаль «За трудовое отличие».
 Медаль «Ветеран труда».
 Почётный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации (2018).

Примечания

Ссылки 
 Сообщение МИД России «О кончине Л.М.Комогорова»

Послы СССР в Мавритании
Почётные работники Министерства иностранных дел Российской Федерации